Generosità – distinzione nobiliare tipica del regno di Aragona
Generosità – in senso morale, magnanimità o nobiltà di sentimenti. Il suo contrario è l'avarizia. Una persona generosa ha grandezza d'animo e altruismo, ed è disposta a donare e perdonare